Толер — многозначный антропоним:

 Толер, Пенни (род. 1966) — американская баскетболистка.
 Толер, Рэй (род. 1949) — американский киноактёр.
 Толер, Сидни (1874 — 1947) — американский актер, драматург и театральный режиссер.